Aldemir dos Santos Ferreira – calciatore brasiliano
 André Luís dos Santos Ferreira – ex calciatore brasiliano
 António dos Santos Ferreira André – ex calciatore portoghese
 Marcelo dos Santos Ferreira – calciatore brasiliano
 Vander dos Santos Ferreira – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano